El término Prosecco puede hacer referencia a:

 Prosecco, una localidad del Carso, en Italia.
 El vino Prosecco, una variedad de vino espumoso con DOC.
 El Prošek, vino dulce de Dalmacia que suele confundirse con el anterior.